Dijk bzw. van Dijk ist ein niederländischer Familienname.

Namensträger 
 Ans van Dijk (1905–1948), niederländische Kollaborateurin 
 Arjan van Dijk (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Arthur van Dijk (* 1963), niederländischer Kommissar des Königs in Noord-Holland
 Bill van Dijk (* 1947), niederländischer Sänger und Musicaldarsteller
 Cilia van Dijk (* 1941), niederländische Filmproduzentin
 Daan van Dijk (1907–1986), niederländischer Bahnradsportler
 David Eduard van Dijk (* 1925), südafrikanischer Herpetologe
 Dick van Dijk (1946–1997), niederländischer Fußballspieler
 Edith van Dijk (* 1973), niederländische Langstreckenschwimmerin
 Ellen van Dijk (* 1987), niederländische Radsportlerin
 Evert van Dijk (1893–1986), niederländischer Luftfahrtpionier und Pilot
 Gé van Dijk (1923–2005), niederländischer Fußballspieler

 Gregoor van Dijk (* 1981), niederländischer Fußballspieler
 Herman van Dijk (* 1947), niederländischer Ökonometriker
 Iet van Dijk (1919–1973), niederländische Judenretterin 
 Jan van Dijk (1918–2016), niederländischer Komponist und Pianist
 Jan van Dijk (Kriminologe) (* 1947), niederländischer Viktimologe
 Jan A. van Dijk (* 1944), niederländischer Soziologe und Medientheoretiker
 Jasper van Dijk (* 1971), niederländischer Politiker
 Jeroen van Dijk (* 1971), niederländischer Badmintonspieler
 Johannes van Dijk (1868–1938), niederländischer Ruderer
 Kees van Dijk (1931–2008), niederländischer Politiker (CHU, CDA), Minister
 Leon van Dijk (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Louis van Dijk (1941–2020), niederländischer Pianist
 Lutz van Dijk (* 1955), deutsch-niederländischer Schriftsteller
 Marike van Dijk (* 1982), niederländische Jazzmusikerin
 Mijk van Dijk (* 1963), deutscher DJ und Musikproduzent
 Nel van Dijk (* 1952), niederländische Politikerin
 Otwin van Dijk (* 1975), niederländischer Politiker und ehemaliges Mitglied der Zweiten Kammer für die Partij van de Arbeid (PvdA)
 Philip van Dijk (1885–1937), niederländischer Fußballspieler
 Philip van Dijk (Maler) (1683–1753), niederländischer Genre- und Porträtmaler
 Peter Paul van Dijk (* 1967), niederländischer Herpetologe

 Rob van Dijk (* 1969), niederländischer Fußballtorhüter
 Sergio van Dijk (* 1982), niederländischer Fußballspieler
 Stefan van Dijk (* 1976), niederländischer Radrennfahrer
 Tessa van Dijk (* 1986), niederländische Eisschnellläuferin
 Teun van Dijk (* 1943), niederländischer Sprachwissenschaftler und Rassismusforscher
 Virgil van Dijk (* 1991), niederländischer Fußballspieler
 Wendy van Dijk (* 1972), niederländische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Willibrord-Christian van Dijk (1915–2000), französischer Kapuziner und Kirchenhistoriker

Siehe auch 
 Dijck
 Dyck
 Dueck
 Dyk
 Dike
 Dyke (Begriffsklärung)
 Deik
 Diek
 Dick

Familienname